O Campeonato Sub-20 da OFC é o principal torneio internacional de futebol para jogadores com idade até 20 anos.É organizado pela Confederação de Futebol da Oceania(OFC)

O torneio é jogado a cada 2 anos e promove uma seleção para a disputa do Campeonato Mundial de Futebol Sub-20.

Equipes participantes 
São quartozes equipes filiadas a OFC para participar do torneio, estas são:

 
 
 
  (não é membro da FIFA)
 
 
  (não é membro da FIFA)

 
 
 
  (Polinésia Francesa)
 
  (não é membro da FIFA)
 
|}

Ex-membro da OFC 
  (agora é membro da UEFA)
  (agora membro da AFC)
  (agora é membro da AFC)

Resultados

Títulos por país

Ver também 
 Campeonato Mundial de Futebol Sub-20

Ligações externas 
 OFC Official Website
 Results by RSSSF

Competições da OFC